IRA eller Ira, akronymet eller navnet har flere betydninger:

 Irish Republican Army – den irske republikanske hær.
 Ira (mytologi) – gudinde i den polynesiske mytologi.
 Ira, Iowa – by i den amerikanske stat Iowa.
 Ira, Texas – by i den amerikanske stat Texas.
 Ira! – brasiliansk rock-orkester fra først i firserne.
 Ira (latin) - Latinsk for følelsen vrede.